Iglesia de la Trinidad o Iglesia de la Santísima Trinidad es el nombre que reciben varias iglesias cristianas dedicadas en honor de la Santísima Trinidad.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Austria
 Iglesia de la Santísima Trinidad (Bruck an der Leitha)
 Iglesia de la Santísima Trinidad (Salzburgo)
 Iglesia de la Santísima Trinidad en Trofaiach
 Wotrubakirche en Viena-Liesing

En Colombia 

 Iglesia de la Santísima Trinidad, en el Distrito de Cartagena de Indias;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, en el municipio de Yondó;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, en el municipio de Cúcuta;

En Cuba 
 Iglesia de la Santísima Trinidad en la ciudad de Trinidad;

En Dinamarca 
 Iglesia de la Santísima Trinidad, en la ciudad de Copenhague;

En España 
  Iglesia de la santísima Trinidad, iglesia católica de Villanueva de los Infantes, Ciudad Real;
 Iglesia de la Santa Trinidad, iglesia católica en la localidad de Guadalupe, Cáceres;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la ciudad de Córdoba, Córdoba;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la localidad de La Rambla, Córdoba;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la ciudad de Salamanca, Salamanca;
 Iglesia de la Santísima Trinidad en Jerez de la Frontera, Cádiz;
 Convento de la Trinidad, convento e iglesia católicos en la ciudad de Salamanca, Salamanca
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la ciudad de Segovia, Segovia;
 Convento e Iglesia de la Santísima Trinidad, Carmona, en la provincia de Sevilla;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la ciudad de Sevilla, Sevilla;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la ciudad de Toledo, Toledo;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la localidad de Toro, Zamora;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la ciudad de Úbeda, Jaén;

En Estados Unidos 
 Iglesia de la Trinidad, iglesia católica en Manhattan, Nueva York
 Iglesia de la Trinidad, iglesia católica en Boston, Massachusetts
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en Georgetown, Washington D.C.

En Francia 
 Iglesia de la Santa Trinidad, iglesia católica en París.

En Inglaterra 
 Iglesia de la Santa Trinidad, iglesia católica en Hastings, East Sussex.

En Italia 

Iglesia de la Santa Trinidad, en Florencia;
 Iglesia de la Santísima Trinidad (Chiesa della Santissima Trinità), iglesia católica en la localidad de Cava de' Tirreni, Nápoles;
 Iglesia de la Santísima Trinidad (Chiesa della Santissima Trinità), iglesia católica en Roma;

En México 

Templo de la Santísima Trinidad, en Puebla;
Templo de la Santísima Trinidad, en la Ciudad de México (Calle Emiliano Zapata #60, Centro Histórico).

En Noruega 
  Iglesia de la Trinidad (Arendal)
  Iglesia de la Trinidad (Oslo)

En Portugal 
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la localidad de Fátima;

En Reino Unido 
 Hull Minster, iglesia anglicana en la ciudad de Hull, se llamaba antiguamente la Iglesia de la Santa Trinidad;

  Iglesia de la Santísima Trinidad en Lickey

En República Checa 
 Iglesia de la Santísima Trinidad (Kostel Nejsvětější Trojice), iglesia católica en la localidad de Fulnek;

En Venezuela 
 Iglesia de la Santísima Trinidad, fue una iglesia católica en la localidad de Caracas la cual fue destruida por el Terremoto de 1812 y sobre cuyas ruinas construyó el Panteón Nacional de Venezuela.

Otros edificios religiosos 
 En Alemania:
 Catedral de la Santísima Trinidad, iglesia en la ciudad de Dresde;
 En Francia:
 Abadía de las Damas o de la Santísima Trinidad, abadía en la ciudad de Caen, Baja Normandía;

 En Rusia:
 Catedral de la Santísima Trinidad, iglesia en la ciudad de San Petersburgo'' — Patrimonio de la Humanidad—;